Колонија Рикардо Флорес Магон има више значења:

 Колонија Рикардо Флорес Магон (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Рикардо Флорес Магон (Теотитлан дел Ваље), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Рикардо Флорес Магон (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Рикардо Флорес Магон, Анексо де Касас Колорадас (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику